Llanquihue steht für:

 eine Provinz Chiles, siehe Provinz Llanquihue
 eine Gemeinde in Chile, siehe Llanquihue (Chile)
 eine Inselgruppe in der Antarktis, siehe Llanquihue-Inseln
 ein See in Chile, siehe Lago Llanquihue